Andrzej Kaźmierczak (ur. 1950) – polski ekonomista
 Andrzej Kaźmierczak (ur. 1961) – polski polityk
 Cezary Kaźmierczak (ur. 1964) – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 Edward Kaźmierczak (1908-2002) – polityk w PRL
 Grzegorz Kaźmierczak (ur. 1964) – polski poeta
 Henryk Kaźmierczak (ur. 1932) – polski polityk, wojewoda koniński
 Henryk Kaźmierczak (1953–2017) – polski poeta, kompozytor
 Jan Kaźmierczak (ur. 1950) – polski polityk
 Jerzy Kaźmierczak (ur. 1940) – polski polityk
 Józef Kaźmierczak (1884-1971) – polityk w PRL
 Przemysław Kaźmierczak (ur. 1982) – polski piłkarz
 Sebastian Filipek-Kaźmierczak (ur. 1969) – polski ekonomista
 Stanisław Kaźmierczak (ur. 1914), piłkarz, reprezentant Polski
 Stanisław Kaźmierczak (ur. 1950), polski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Tomasz Kaźmierczak (ur. 1977) – trener  wioślarzy 
 Wacław Kaźmierczak (1905-1981) – polski montażysta i operator filmowy
 Władysław Kaźmierczak (ur. 1951) – polski artysta
 Wojciech Kaźmierczak (ur. 1982) – polski siatkarz
 Wojciech Kaźmierczak (ur. 1993) – polski brydżysta